Desa Rancamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rancamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,44, long 108,10), Jawa Barat, 
 Desa Rancamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 107,94), Jawa Barat, 
 Desa Rancamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,38, long 107,63), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar